La llista de municipis d'Àlaba comprèn tots els municipis del Territori Foral basc d'Àlaba. La capital d'Àlaba és la ciutat de Vitoria-Gasteiz, que també ho és de la Comunitat Autònoma del País Basc.

 
Alaba